La Danza de los negritos es un baile tradicional de distintos países:
Danza de los negritos (El Salvador)
Danza de los negritos (Perú)
Danza de los negritos (México)